Cornelius Vanderbilt kan syfta på:

Personer 
 Cornelius Vanderbilt (1794–1877), amerikansk entreprenör och affärsman samt känd som "the Commodore"
 Cornelius Jeremiah Vanderbilt (1830–1882), amerikansk bonde och hasardspelare
 Cornelius Vanderbilt II (1843–1899), amerikansk societetslejon och affärsman
 Cornelius Vanderbilt III (1873–1942), amerikansk brigadgeneral, uppfinnare och ingenjör
 Cornelius Vanderbilt IV (1898–1974), amerikansk tidningsutgivare och journalist
 Cornelius Vanderbilt Whitney (1899–1992), amerikansk affärsman, filmproducent och filantrop

Se även 
 Vanderbilt (olika betydelser)